Палиев — фамилия.

 Палиев, Антон Иванович (1921—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Палиев, Иосиф Яковлевич (1915—1990) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
  (1928—1997) — болгарский музыкант и музыкальный педагог, основатель болгарской перкусионной школы.

См. также 
Палиев, как русифицированный вариант грузинской фамилии Палиашвили:
 Палиашвили, Захарий Петрович (1871—1933) — грузинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, крупнейший представитель грузинской классической музыки, народный артист Грузинской ССР (1925), собиратель грузинской народной музыки, сборники которой выходили под именем «Зах. П. Палиев».
 Палиашвили, Иван Петрович (на русской сцене — Палиев; 1868—1934) — грузинский дирижёр и педагог. Брат 3. П. Палиашвили.